Хро́мпик — имя собственное.

 Хромпик — техническое название дихромата калия.

Топоним 
 Хромпик — до 1965 года название железнодорожной станции Первоуральск Свердловской железной дороги.
 Хромпик — до 1957 года название посёлка Двуре́ченск в Сысертском районе Свердловской области.

См. также 
 Хром
 Хромплатина
 Хромпалладий